Okręty US Navy o nazwie USS "Langley", pochodzącej od naukowca Samuela Langleya:

 Pierwszy "Langley" (CV-1) był pierwszym lotniskowcem United States Navy. Przerobiony z węglowca "Jupiter" w 1922 i zatopiony w lutym 1942 po ciężkim uszkodzeniu przez samoloty japońskie.
 Drugi "Langley" (CVL-27) był lekkim lotniskowcem, który wszedł do służby w 1943, brał udział w II wojnie światowej i został przekazany Francji w 1951.

Langley